BHT steht für:
 Berliner Hochschule für Technik, eine staatliche Fachhochschule in Berlin
 Bhutan (Kfz-Nationalitätszeichen)
 Boğaziçi Hava Taşımacılığı, eine ehemalige türkische Fluggesellschaft
 Branch History Table, ein Protokoll zur Sprungvorhersage, siehe Sprungvorhersage #Branch History Table (BHT)
 Braunkohlenhochtemperaturkoks, ein Verfahren zur Verkokung von Braunkohle
 Butylhydroxytoluol, ein Lebensmittelzusatzstoff (Antioxidationsmittel E321)

bht steht für:
 Bhattiyali (ISO-639-3-Code), Varietät des Dialekts Mandeali der Himachali-Sprache, einer indoarischen Sprache in Mandi (Distrikt) im indischen Bundesstaat Himachal Pradesh

Abkürzung